Папирня — название населённых пунктов на Украине.

Житомирская область 
 Папирня — село в Овручском районе.

Львовская область 
 Папирня — село в Золочевском районе.
 Папирня — село во Львовском районе.

Сумская область 
 Папирня — село в Ямпольском районе.

Тернопольская область 
 Папирня — село в Теребовлянском районе.

Хмельницкая область 
 Папирня — село в Городокском районе.

Черниговская область 
 Папирня — село в Черниговском районе.